Часовая — название населённых пунктов в России:

 Часовая — деревня в Каменском городском округе Свердловской области.
 Часовая — село в Могочинском районе Забайкальского края.

См. также 
 Часовая башня
 Часовая пушка
 Часовая улица